Ел Алба има више значења:

 Ел Алба (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Алба (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Алба (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Алба (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику